La Unió Musical l'Aurora és una societat musical que va nàixer el 1974 a Sella (la Marina Baixa). En l'actualitat compta amb 220 socis i 54 músics.

Història i distincions 
Es crea el 1974. Des d'aleshores ha actuat per tot el País Valencià i per altres comunitats autònomes, com Múrcia o Catalunya. Al llarg dels anys, la banda ha guanyat les següents distincions:
 Premi a la Millor Direcció en el I Certamen Costa Blanca celebrat a Calp.
 Tercer premi en el Certamen de les Festes Patronals de Benidorm l'any 1980.
 Primer premi en el II Certamen de la Marina Baixa celebrat a La Nucia l'any 1981.
 Participació en els certàmens de la Diputació Provincial d'Alacant en els anys 1982 i 1983.
 Tercer premi en el Certamen de Pasdobles de les Fogueres de Sant Joan l'any 1986.
 Primer premi en el Certamen de la Diputació Provincial d'Alacant, quarta categoria, de l'any 1999 celebrat a Banyeres de Mariola (obra lliure “Oregon”).
 Primer premi en el Certamen de la Diputació Provincial d'Alacant, tercera categoria, de l'any 2001 celebrat a Benissa (obra lliure “Cançons de mare”).
 Segon premi en el XXXIV Certamen de la Diputació Provincial d'Alacant, tercera categoria, de l'any 2005 celebrat a Orba (obra lliure “Simfonia Índia”)
 Participació en el cicle "Les bandes a les Arts" al palau de les Arts Reina Sofia de València.
En 1996 Canal 9 va gravar amb l'Aurora el programa "Una música, un poble". En 2007 es va crear el Cor, que compta amb 34 membres. En l'actualitat la societat té 224 socis i 54 components de la banda simfònica, i realitza diferents activitats musicals al llarg de l'any al poble, com les processons de Divendres Sant, de les Festes Patronals i de la Puríssima; la Romeria de Santa Bàrbara, la cercavila que fa començar les Festes Patronals. S'ha de destacar el Festival de Bandes de Sella i la celebració de Santa Cecília.

Directors 
 Vicente Llorca Pérez
 Urbano Piqueres Sales
 Jose Vicente Asensi Seva
 Juan Bautista Falcó Andrés
 José Antonio Pérez Botella
 jaume Asensi Seva
 Miquel Àngel Mas Pérez
 Miquel Morales Climent (des de 2011)

Referències 

Sella
Societats musicals del País Valencià